Tomorrow ("domani" in lingua inglese) può riferirsi a:

Anime 
 Tomorrow – episodio di Infinite Ryvius

Cinema 
 Tomorrow – film del 1972 diretto da Joseph Anthony
 Tomorrow – film del 2005 diretto da Alastair Clayton
 Tomorrow – film del 2018 diretto da Martha Pinson

Musica 
 Tomorrow – gruppo musicale britannico
 Tomorrow – album dei Tomorrow del 1968
 Tomorrow – traccia dell'album Wild Life di Paul McCartney del 1971
 Tomorrow – brano di Charles Strouse e Martin Charnin scritto per il musical Annie del 1977
 Tomorrow – singolo di Amanda Lear del 1977
 Tomorrow – singolo dei Kiss del 1980
 Tomorrow – traccia dell'album October degli U2 del 1981
 Tomorrow – brano del film Annie del 1982
 Tomorrow – album di Hugh Masekela del 1986
 Tomorrow – singolo degli Europe del 1988, dall'album Out of This World
 Tomorrow (Voulez vous un rendez vous) – 45 giri dei CCCP Fedeli alla linea e Amanda Lear del 1988
 Tomorrow – singolo di Morrissey del 1992
 Tomorrow – singolo dei Pennywise del 1993
 Tomorrow – singolo dei Silverchair del 1994, estratto dall'album Frogstomp
 Tomorrow – singolo dei WINO del 1999
 Tomorrow – album degli SR-71 del 2002
 Tomorrow – singolo degli SR-71 tratto dall'album omonimo
 Tomorrow – traccia dell'album Let Go di Avril Lavigne del 2002
 Tomorrow – traccia del singolo Free Me di Emma Bunton del 2003
 Tomorrow – traccia dell'album No More Sweet Music degli Hooverphonic del 2005
 Tomorrow – traccia del singolo Mercy di Duffy del 2008
 Tomorrow – album di Sean Kingston del 2009
 Tomorrow – singolo dei The Cranberries del 2011, dall'album Roses
 Tomorrow – singolo dei Ti.Pi.Cal. del 2013
 Tomorrow – singolo di Mika del 2019

Televisione 
 Domani (Tomorrow) – episodio della terza stagione di Angel
 Tomorrow – serie televisiva taiwanese con Rainie Yang
 Tomorrow (serie televisiva 2008) – dorama giapponese